What'll You Have? – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
What'll You Have? – cortometraggio del 1927 diretto da Francis Corby
What'll You Have? – cortometraggio del 1977 diretto da James Allen